Séverni ŕt (tudi Nordkapp) je rt na otoku Magerøya v občini Nordkapp na severu Norveške. Ta strma, 307 metrov visoka pečina, se z geografsko lego  pogosto obravnava kot najsevernejša točka Evrope, vendar pa leži bližnja točka Knivskjellodden še približno 1500 metrov severneje. Poleg tega obe točki ležita na otoku, kar pomeni, da je najsevernejša točka celinske Evrope pravzaprav Kinnarodden. 

Danes je Nordkapp prvovrstna turistična privlačnost, z velikim in dragim turističnim središčem, kjer si obiskovalci lahko ogledajo številne razstave o zgodovini rta.

Zgodovina

Prvotno ime rta je bilo Knyskanes. Ime Severni rt (, ) mu je nadel šele angleški raziskovalec Richard Chancellor, ko ga je leta 1553 obplul v iskanju Severovzhodnega prehoda. Od tedaj so ga občasno obiskovali drzni pustolovci, ki so se po strmi pečini vzpenjali na njegov hrbet. Med znanimi obiskovalci sta bila tudi norveški kralj Oskar II. leta 1873 in tajski kralj Čulalongkorn leta 1907. Danes je Nordkapp prvovrstna turistična privlačnost, z velikim in dragim turističnim središčem, kjer si obiskovalci lahko ogledajo številne razstave o zgodovini rta.

Leta 1943 je v Arktičnem oceanu v bližini potekala Bitka pri Severnem rtu, v kateri je Kraljeva vojna mornarica potopila potopila nemško križarko Scharnhorst.

Viri

Geografija Evrope
Geografija Norveške